Peter Hertz kan syfta på:

* Peter Hertz (1811-1885), dansk guldsmed
 Peter Hertz (1874-1939), dansk museiman
 Peter Hertz, fiktiv person i filmen Puppet Master III: Toulon's Revenge